El término pomada puede referirse:

 al grupo musical argentino Pomada.
 a una pomada de calzado o betún para calzado, una sustancia, habitualmente grasa, que se utiliza para dar lustre, impermeabilizar y mejorar la apariencia de cueros, zapatos o botas, y aumentar así su vida útil;
 a una pomada, una bebida típica de Menorca, que se obtiene mezclando ginebra con limonada;
en medicina, a una pomada o ungüento, una forma galénica compuesta por grasas o sustancias similares, para la aplicación de principios activos en la piel.